Albrekt IV av Österrike, född 19 september 1377 i Wien i Österrike, död 14 september 1404 i Klosterneuburg i Österrike, var hertig av Österrike från 1395 fram till sin död.

Familj 

Albrekt gifte sig med Johanna Sofia i Wien den 24 april 1390 och de fick två barn.

 Margareta (1395–1447)
 Albrekt V (1397–1439)

Anfäder

Referenser

Externa länkar 
 

 

Födda 1377
Avlidna 1404
Män
Personer i Österrikes historia